Waimea Plains  ist der Name folgender Ebenen auf der Südinsel Neuseelands:

 Waimea Plains (Tasman) in der Region Tasman
 Waimea Plains (Southland) in der Region Southland